Дмитрий Климович:
* Климович, Дмитрий Владимирович (род. 1986) — белорусский игрок в хоккей на траве.
 Климович, Дмитрий Ромуальдович (род. 1984) — белорусский футболист.
 Климович, Дмитрий Фёдорович (род. 1972) — советский и белорусский футболист.